Alex Gough (rodelaarster) (12 mei 1987), Canadees rodelaarster
 Alex Gough (squasher) (8 december 1970), Welsh squasher